A Primeira Divisão de 1956-57 foi a 23.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o nono título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Águas, futebolista português de origem angolana, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 30 golos.

Promoções e despromoções 1957/1958

Despromovidos à Segunda Divisão 1957/1958
 Sporting Covilhã
 Atlético
Promovidos à Primeira Divisão 1957/1958
 Sporting Braga
 Salgueiros

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1956 em Portugal
Futebol de 1957 em Portugal
1956–57